Tetyana Nadyrova (née Zakharova; 1951), joueuse soviétique et ukrainienne de basket-ball
 Tatyana Zakharova (athlétisme) (1969-), athlète russe